

Codici 
 THZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tahoua (Niger)
 thz – codice ISO 639-3 della lingua tayart tamajeq

Altro 
 THz  – simbolo del Terahertz pari a 1012 Hz